Volvo Open Cup 2014 – siódme zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2014/2015. Zawody rozgrywano od 5 do 9 listopada 2014 roku w hali Volvo Ice Rink w Rydze.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Aleksandr Pietrow, zaś wśród solistek Łotyszka Angelina Kučvaļska. W parach sportowych złoty medal zdobyli Rosjanie Kristina Astachowa i Aleksiej Rogonow, zaś w parach tanecznych Słowacy Federica Testa i Lukáš Csölley.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w łyżwiarstwie figurowym